Masako kan syfta på:

 Masako (1963–), kejsarinna av Japan
 Masako (Reizei) (950–1000), en japansk kejsarinna

Geografi
 Masako (vattendrag i Elfenbenskusten) – vattendrag i Elfenbenskusten